Nadin je lahko:

 Nadin, moško ime
 Nadin, (Hrvaška)